Юсупова Туті, Туті Юсупова (узб. Тути Юсупова; * 1 липня 1880 (?)—28 березня 2015) — громадянка Узбекистану, туркменка за національністю; за деякими даними, найстаріша з нині живих в наш час на Землі людей. 
 Туті-наме, Ту́ті-наме́ — (перс. توتی-نامه‎, а також Книга папуги, Розповідь про прозорливість) — персько-таджицький літературний пам'ятник, повчально-казкова книга.